Balser ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Balser (* 1975), deutscher Radiomoderator, Redakteur und Sprecher
 Ernst Balser (1893–1964), deutscher Architekt der klassischen Moderne
 Evelyn Balser (* 1941), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Ewald Balser (1898–1978), deutscher Schauspieler
 Frolinde Balser (1924–2012), deutsche Politikerin
 Georg Balser (1780–1846), deutscher Mediziner
 Hartmut Balser (* 1943), deutscher Schulpsychologe
 Johann Christoph Balser (1710–1750), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Johannes Balser (1922–1985), ehemaliger deutscher Diplomat
 Karl August Balser (1887–1956), Diplomat und Kulturforscher
 Karoline Balser (1873–1928), deutsche Politikerin (DDP)
 Ludwig Balser, deutscher Lehrer und Autor 
 Vera Balser-Eberle (1897–1982), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Basler
 Balserische Stiftung